WTW steht als Abkürzung für:
 Weichentransportwagen, erstmals 1933 eingesetzt, bis heute im Einsatz
 Well-to-Wheel, Analyseprinzip „von der Ölquelle bis zum Rad“ für den Antrieb von Kraftfahrzeugen
 Willis Towers Watson, irisches Beratungsunternehmen

WTW